Санта Лукресија има више значења:

 Санта Лукресија, Арка де Ока (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Лукресија (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Лукресија (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Лукресија (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Лукресија (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Лукресија (Ваље де Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Лукресија (Ероика Сиудад де Тлаксијако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Лукресија (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Санта Лукресија (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Лукресија (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику